Istinti criminali - Gang Related (Gang Related) – film del 1997 diretto da Jim Kouf
Gang Related – colonna sonora del film
 Gang Related – serie televisiva statunitense del 2014